Rossellini  peut désigner :

Patronyme 

 Franco Rossellini (1935-1992) est un producteur de cinéma italien
 Isabella Rossellini (1952- ) est une actrice italo-américaine.
 
 Roberto Rossellini  (1906-1977) est un réalisateur italien de cinéma et de télévision.